William Compton kan syfta på bland andra:

*William Compton, 1:e earl av Northampton (död 1630), brittisk peer 
William Compton, 4:e markis av Northampton (1818–1897), brittisk peer 
William Compton, 5:e markis av Northampton (1851–1913), brittisk peer
William Compton, 6:e markis av Northampton (1885–1978), brittisk peer